Струговка — название населённых пунктов в России:

 Струговка — деревня в Гордеевском районе Брянской области
 Струговка — село в Октябрьском районе Приморского края